FIR () – „szybka podczerwień”. Oznacza standard przesyłania danych z przepustowością ok. 4 Mbps.
 FIR () – filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej
 FIR () – daleka podczerwień, zakres długości fali 30–1000 μm
 FIR () – Włoska Federacja Rugby
 Flight Information Region – Rejon Informacji Lotniczej